Иваницкий — фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

 
 
 Иваницкий, Борис Евгеньевич (1857—1938) — сенатор, член Государственного совета.
 
 Иваницкий, Генрих Романович (род. 1936) — советский и российский биофизик, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук.
 Иваницкий, Кароль Людвигович (1870—1940 или 1941) — русский и польский архитектор и исследователь архитектуры.
 Иваницкий, Константин Иванович (1863—1935) — сибирский золотопромышленник.
 
 Иваницкий, Рафаил Александрович (1886—1966) — грузинский юрист, публицист, священнослужитель (часто под двойной фамилией Иваницкий-Ингило).



См. также 
 Иваницкие — о дворянском роде

Примечания